Szczyty Wysokiego Jesionika () – wierzchołki gór oraz charakterystycznych skalisk położonych na ich stokach, leżące w paśmie górskim Wysokiego Jesionika (), w północno-wschodnich Czechach, w Sudetach Wschodnich.

Charakterystyka 
W paśmie Wysokiego Jesionika dla 355 szczytów określono ich nazwy, w tym 144 z nich ma wysokość ponad 1000 m n.p.m. Są one rozłożone odpowiednio w mikroregionach o nazwach: Masyw Orlíka () – 150, Masyw Pradziada () – 136 i Masyw Keprníka () – 69. Najwyższym szczytem jest Pradziad () – mający wysokość 1491 m n.p.m., najniższym zaś drugorzędny szczyt góry Vavřinec, położony nad miejscowością Jesionik () o nazwie Vavřinec–Z, mający wysokość 563 m n.p.m..

Szczytem o największej tzw. minimalnej deniwelacji względnej (wybitności) Wysokiego Jesionika jest Pradziad (983 m), w porównaniu do najbliższego, wyższego szczytu Śnieżki, względem kluczowej przełęczy o nazwie (). Wiele szczytów Wysokiego Jesionika ma wybitność nie przekraczającą 1 m (np. Kamzičník czy Velký Děd).

Zróżnicowany jest również podział gór Wysokiego Jesionika z uwagi na szczyt główny i drugorzędny. Najwięcej szczytów drugorzędnych ma rozległa góra Černá stráň – 4. Wiele gór Wysokiego Jesionika nie ma szczytów drugorzędnych (np. Petrovy kameny czy Velký Máj). 

Na niespełna połowie wszystkich szczytów Wysokiego Jesionika (138) – na szczycie lub połaci szczytowej znajduje się punkt geodezyjny z przynależną wysokością.  

Różne jest ukształtowanie szczytu bądź połaci szczytowej gór Wysokiego Jesionika: punkt geodezyjny, skalisko, grupa skalna, polana, las, ścieżka, krzyż, wieża widokowa lub telewizyjna, chata czy maszt radiowy.

Lista szczytów 

Poniższy wykaz zawiera wszystkie nazwane i oznaczone szczyty (355) oraz niektóre charakterystyczne skaliska leżące na stokach gór w granicach pasma Wysokiego Jesionika, z podaniem ich wysokości, wybitności, współrzędnych geograficznych, oznaczenia punktu geodezyjnego na szczycie lub połaci szczytowej oraz przynależnego Masywu () na podstawie dostępnych szczegółowych opracowań kartograficznych podanych w bibliografii.

W zdecydowanej ilości przypadkach wysokość szczytu podana na mapie będąca np. punktem geodezyjnym wyznaczonym w czasach dwudziestolecia międzywojennego nie pokrywa się z najwyższym punktem góry, wyznaczonym później nowoczesnymi metodami np. systemem ZABAGED.

W przypadku szczytów wielokrotnych: podwójnych (góra o dwóch szczytach), potrójnych (góra o trzech szczytach) itd., dodano do nazwy szczytu, usytuowanie jej względem strony świata w stosunku do szczytu głównego, przyjmując nazewnictwo czeskie (J – południe, S – północ, V – wschód i Z – zachód). Natomiast w przypadku tych samych nazw różnych szczytów w obrębie Wysokiego Jesionika, przyjęto oznaczenie jako indeksowane: (1), (2)... uwzględniając w kolejności ich wysokość.

Współrzędne geograficzne położenia szczytu (wierzchołka), numery punktów geodezyjnych na szczycie lub połaci szczytowej i ich wysokość oraz wybitność podano na podstawie szczegółowej mapy Państwowego urzędu geodezyjnego o nazwie () w Pradze. Podstawowa baza danych geograficznych ZABAGED tego urzędu zawiera cyfrowy model geograficzny, który wizualizuje rzeczywistość geograficzną ze szczegółowością odpowiadającą mapie Czech w skali 1:10 000. ZABAGED jest systemem informacji geograficznej obejmującej przestrzenną grafikę wektorową przy użyciu metod fotogrametrycznych.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Wysoki Jesionik
 
Góry Czech
Listy szczytów górskich